Loveland (Colorado)
Loveland (Ohio)
Loveland (Oklahoma)